Die If Stockholm Open 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Oktober 2011 in Stockholm stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Moskau der Kremlin Cup gespielt, der genau wie die If Stockholm Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Der letztjährige Sieger im Einzel, Roger Federer, trat nicht zur Titelverteidigung an. Im diesjährigen Finale traf der topgesetzte Gaël Monfils auf Jarkko Nieminen, welcher bei diesem Turnier bereits in den Jahren 2001 und 2006 jeweils im Finale verloren hatte und auch 2011 in drei Sätzen das Nachsehen hatte. Monfils gewann damit seinen vierten Titel. Im Doppel gewannen im letzten Jahr Eric Butorac und Jean-Julien Rojer den Titel, sie schieden diesmal jedoch im Halbfinale aus. Im Finale setzten sich Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi gegen Marcelo Melo und Bruno Soares durch und gewannen ihren jeweils vierten Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 531.000 Euro die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 15. bis 17. Oktober 2011 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)
 Qualifikation für den Einzelbewerb auf der ATP Homepage (PDF; 33 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Stockholm